Konstantinov este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Aleko Konstantinov (1863–1897), scriitor bulgar.
 Tihon Konstantinov (1898–1957), om politic sovietic moldovean.
 Vladimir Konstantinov (n. 1956), politician rus.

Vezi și
Constantinov